RideLondon-Surrey Classic 2017 – 6. edycja wyścigu kolarskiego RideLondon-Surrey Classic, która odbyła się 30 lipca 2017 na liczącej blisko 186 kilometrów trasie wokół Londynu. Impreza kategorii 1.UWT była częścią UCI World Tour 2017.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

2017
UCI World Tour 2017
2017 w Anglii